Varga Csaba katona

Tanulmányai

1978-1982. Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza.

1982-1986. Kilián György Repülő Műszaki Főiskola /Szolnok/ helikoptervezető - üzemeltető szak. Megszerzett végzettsége hajózó parancsnoki erőgépész üzemmérnök. Oklevélének minősítése jeles.

Magyarországon először felsőoktatási tanrendben létrehozott helikoptervezető kiképzés első csoportjának tagja volt. A főiskolai hallgatóként MI-8 típusú közepes szállító helikopteren repült ideje 73 óra, ejtőernyős ugrásainak száma 20 db.

1993-1994. Zrínyi Miklós Katona Akadémia /Budapest/ törzstiszti tanfolyam csapatrepülő szak. Bizonyítványának minősítése kitűnő.

1994-1996. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, /Budapest/ repülő és légvédelmi haderőnemi szak. Megszerzett végzettsége hadműveleti - harcászati képesítésű tiszt. Oklevélének minősítése kiváló.

1997. január, Hürth, Bundessprachenamt /Németország/ , német nyelvtanfolyam és nyelvvizsga. Elért nyelvtudás szintje SLP 3.2.2.2.

1997. január - 1997. június, Lütjenburg/Rendsburg /Németország/ zászlóalj-parancsnoki szintű csapat légvédelmi gyakorlat és tanfolyam Gepárd páncélozott légvédelmi tüzér, Roland páncélozott légvédelmi rakéta, valamint Stinger/Strela/Igla kézi légvédelmi rakétákat alkalmazó Flugabwehrregiment 6, Panzerflugabwehrkanonenlehrbataillon 6, Flugabwehrraketenlehrbatterie 610 német katonai szervezeteknél.

2000. Oberammergau NATO School /Németország/ Joint Operations Centre Course.

2001. július - 2001. december, Saint-Jean, Canadian Forces Language School /Kanada/ angol nyelvtanfolyam. Elért nyelvtudás szintje STANAG 3.3.3.3.

2002. február - 2002. július, Róma, NATO Defense College /Olaszország/ vezérkari tanfolyam.

Katonai és repülő pályafutása

Hivatásos katonai pályáját 1986-ban Szolnokon hadnagy rendfokozattal az MN 1936. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezrednél II. helikoptervezetőként MI-8 típusú helikopteren kezdte és 2013. március 31-én Székesfehérváron dandártábornok rendfokozattal az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök /parancsnok első helyettes/ munkakörben fejezte be.

1987-től I. helikoptervezető, repült típusa MI-8 közepes szállító helikopter, 1988-ban előléptették főhadnaggyá. 1989-ben kinevezték rajparancsnok - oktatónak, repült típusa MI-8 közepes szállító helikopter. 1990-ben - legfiatalabb oktatóként - tagja lett a felsőoktatási tanrendben helikoptervezető képzésben részesülő főiskolai hallgatók gyakorlati repülőkiképzését MI-8 típusú szállítóhelikopteren végrehajtó helikoptervezető-oktatók csoportjának, ahol két évfolyamon 6 helikoptervezető repülőkiképzését hajtotta végre. 1991-ben előléptették századossá, ugyanebben az évben kinevezték a Szolnokon megalakult kiképzőhelikopter század parancsnok - helyettesének, repült típusa MI-2 könnyű szállító helikopter lett. 1997- ben kinevezték ezred repülőkiképzési részlegvezetőnek és előléptették őrnaggyá. 1998- ban kinevezték a MI-8 szállítóhelikopter század parancsnokának. 1999-ben századparancsnokként alegységével részt vett a balkáni válság hazai feladatai végrehajtásában, valamint a Magyarországot ért téli rendkívüli hóhelyzet következményeinek felszámolásában és az azt követő Tiszán és a mellékfolyóin kialakult árvizek elleni védekezés feladataiban. 1999-ben renden kívül előléptették alezredessé. 2002-ben kinevezték az első szállítóhelikopter zászlóalj parancsnokának, repült típusa MI-8 közepes szállító helikopter. 2003-ban vezetésével a zászlóalj kimagasló eredménnyel teljesítette a Magyar Honvédség légierő haderőnemben első alkalommal végrehajtott számítógéppel támogatott "Lopakodó Hold" elnevezésű zászlóalj szintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot.

2004-ben kinevezték ezredparancsnok-helyettesnek, majd 2005-ben bázisparancsnok-helyettesnek. 2006-ban előléptették ezredessé. Ezred és bázisparancsnok - helyettesként szakterülete a szállítóhelikopterek alkalmazásának teljes spektrumát lefedte, amelyek közül kiemelkednek:
 az árvizek (2006. évi rendkívüli tiszai és dunai árvizek) elleni védekezés feladatai helikopterek alkalmazásával,
 az erdő és avartüzek légi oltása helikopterrel,
 a külső terhek légi szállítási feladatai módszertanának kidolgozása és gyakorlati bevezetése MI-24 típusú helikopterrel,
 a légi tűzoltási feladatok feladatai módszertanának kidolgozása és gyakorlati bevezetése MI-24 típusú helikopterrel,
 a légi kutatás - mentés feladatai módszertanának kidolgozása és bevezetés MI-24 típusú helikopterrel,
  a Magyar Honvédség Légi Kutató - Mentő Szolgálat folyamatos biztosítása Magyarország területén,
  a gyors kötél /Fast rope/ és a kiemelő kötél /Spice rope/ alkalmazásának módszertani kidolgozása és gyakorlati bevezetése MI-8 és MI-17 típusú szállítóhelikopterekkel a különleges műveleti erők alkalmazási igényei alapján,
 nemzetközi szinten elfogadott akkreditációval rendelkező előretolt légiforgalmi irányító /JTAC – Joint Terminal Attack Controller/ képesség kialakítása,
 a légijármű személyzetek szárazföldi és vízi túlélő kiképzés módszertanának kidolgozása, a túlélő kiképzés gyakorlati bevezetése,
 MI-17 helikopter gépszemélyzetek felkészítése éjjellátó készülékkel való repülésre.

2008. október 1. - 2009. március 31. között a Magyar Honvédség légierő haderőnemben első NATO ISAF műveleti területen teljesített missziója során, Kabulban /Afganisztán/ az MH Kabuli Nemzetközi Repülőtér /KAIA/ Törzstiszti Csoportban a KAIA 13. parancsnoka volt. Magyarország NATO ISAF KAIA vezető nemzeti szerepvállalásával, 43 ország közreműködésével létrehozott katonai szervezetet élén teljes felelősséggel irányította Afganisztán stratégiai fontosságú polgári és katonai légi forgalmat bonyolító nemzetközi repülőterének működtetését. Vezette a repülőtér szövetségesi alapokból finanszírozott és szigorúan ellenőrzött gazdálkodását, a repülőtér körzetében végzett repülések mindenoldalú biztosítását, a repülőtér közel körzetében a légügyi hatósági feladatok ellátását, valamint a repülőtér fejlesztése részeként párhuzamosan futó több beruházás helyszíni projektfelügyeletét.

2010. augusztus 1. - 2011. július 31. között törzsfőnök helyettes, Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár.

2010. december 2-án a köztársasági elnök dandártábornokká nevezte ki.

2011. augusztus 1. - 2013. március 31. között törzsfőnök /parancsnok első helyettes/, Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Székesfehérvár.

2013. november 30-án a Magyar Honvédséggel fennálló szolgálati jogviszonya felmentéssel megszűnt.

Helikoptereken repült óráinak száma összességében meghaladja a 2000 órát. Repülő pályafutása során megszerezte az Aranykoszorús I. osztályú helikoptervezető címet. Közepes szállító helikopteren nappal és éjjel, egyszerű és bonyolult időjárási viszonyok között repülési és oktatói jogosultsággal rendelkezett. Oktatói jogosultsággal rendelkezett MI-2, MI-8 és MI-17 szállítóhelikoptereken, valamint elkezdte repülőkiképzését MI-24 típusú helikopteren. Katonai repülő pályafutása során repülőeseménye nem volt.

Nyelvismerete
 Angol nyelven tárgyalóképes (felsőfokú C típusú nyelvvizsga 1996. február, ZMKA), STANAG 3.3.3.3. nyelvvizsga 2001. november Saint Jean, Kanada
 Német nyelven tárgyalóképes (felsőfokú C típusú nyelvvizsga 1997. június, ZMKA), SLP 3.2.2.2. nyelvvizsga 1997. január Hürth, Németország
 A Légügyi Hatóság által kiállított rádiótávbeszélő kezelői engedélyt 1996 júliusában szerezte meg Budapesten

Jegyzetek

Magyar katonák